Seznam divizij z zaporedno številko 14.

Seznam 
 Pehotne
 14. pehotna divizija (ZDA)
 14. (lahka) divizija (Združeno kraljestvo)
 14. grenadirska divizija Waffen-SS (galicijska št. 1.)
 Partizanska 14. divizija (Slovenija)

 Oklepne
 14. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi